Höjd kan syfta på:

 Höjd – en geodetisk punkts höjd över en referensnivå, i allmänhet havsytan, se altitud
 Höjd (längd) – en vertikal längd
 Höjd (triangel) - en sträcka från ett hörn i en triangel till dess fotpunkt på den motstående sidan
 Höjdhopp – en gren i friidrott
 Höjdenhet – en längdenhet för elektronikrack
 En kulle, som höjer sig över det omgivande landskapet

Se även
 Elevation